Хенри Фонда (; Гранд Ајланд, 16. мај 1905 — Лос Анђелес, 12. август 1982) био је амерички глумац.

Хенри Фонда је био потомак холандских досељеника, оснивача градића Фонда крај Њујорка. Од 1929. године до 1934. године је глумио на Бродвеју, а на филм је дошао након запажене улоге у комаду Фармер се жени по којем је 1935. године снимљен и истоимени филм.

Његов успон у Холивуду је био муњевит. Био је један од омиљених глумаца Џона Форда, а сарађивао је и са другим врхунским режисерима. Крајем 1942. године је отишао као морнарички официр на Пацифик и из рата се вратио са одликовањима.

При крају четрдесетих година, разочаран стањем у Холивуду, посветио се искључиво позоришту и од 1949. године до 1955. године је поново играо на Бродвеју. Након тријумфа с Господином Робертсом из 1955. године, вратио се на филм и убрзо учврстио ранију популарност.

Године 1978, додељена му је награда за животно дело Америчког филмског института, а непосредно пред смрт, 1981. године, добио је свог јединог Оскара за улогу у филму На Златном језеру.

Живот и каријера

Породична историја, детињство и младост 

Фонда је рођен у Гранд Ајланду, Небраска 16. маја 1905. године у породици штампара Вилијама Брејса Фонде и његове супруге Херберте, у другој години њихова брака. Породица се преселила у Омаху (Небраска) 1906. године.

Фонда по оцу води порекло из Ђенове у Италији. Његови преци су се преселили у Холандију у 15. веку. Године 1642. огранак породице Фонда имигрирао је у холандску колонију Нова Холандија на источној обали Северне Америке. Они су били међу првим холандским становништвом које се населило у садашњем Њујорку, оснивајући град Фонда, Њујорк. До 1888. године многи њихови потомци преселили су се у Небраску.

Филмографија

Референце

Литература 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .

Спољашње везе 

 
  Retrieved on 2008-07-26 Retrieved on 2008-07-26
 Henry Fonda as found in the 1910 US Census, 1920 US Census, 1930 US Census, 1931 Maryland Marriages, and Social Security Death Index.
 Literature on Henry Fonda

Рођени 1905.
Умрли 1982.
Амерички глумци
Добитници награде Оскар за најбољег глумца у главној улози
Добитници награде Златни глобус
Добитници награде Греми
Добитници награде БАФТА
Добитници награде Тони